HMS „Shrewsbury” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od miasta Shrewsbury:
  – 80-działowy okręt liniowy drugiej rangi (second rate) zwodowany w 1698, złomowany w 1749.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate) zwodowany w 1748, samozatopiony w 1783.
  – trałowiec typu Hunt zwodowany w 1918, sprzedany w 1927.

Przypisy 

Shrewsbury